P.Roberts se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter J. Roberts
 Peter Roberts